Wilfried Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Wilfried Fiedler (Slawist) (1933–2019), deutscher Albanologe und Balkanologe
 Wilfried Fiedler (Rechtswissenschaftler) (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler